Болезнь Мондора (Н. J. Mondor, 1885—1962, французский хирург) — шнуровидный флебит поверхностных вен передней поверхности грудной клетки и живота.
 Триада Мондора при перитоните — симптом площадки или напряжение мышц живота под рукой, симптом раздражения брюшины и несоответствие пульса температуре (ножницы).
 Симптом Мондора — общий акроцианоз при остром панкреатите.
 Триада Мондора при перфорации язвы - "кинжальная боль", язвенный анамнез, напряжение мышц передней брюшной стенки.